Ханинеевка — название населённых пунктов в России:

 Ханинеевка — деревня в Гагинском районе Нижегородской области.
 Ханинеевка — деревня в Ичалковском районе Мордовии.
 Ханинеевка — деревня в Ромодановском районе Мордовии.

См. также 
 Новая Ханинеевка
 Старая Ханинеевка